Альбе́рто А́нджела () (род. 8 апреля 1962, ) — итальянский палеонтолог, натуралист, популяризатор науки, писатель, телеведущий.

Биография 
Альберто Анджела родился в Париже.

С детства сопровождал своего отца, известного телеведущего новостных программ  в его поездках, что позволило ему изучить много европейских языков и впитать в себя культуру разных народов. Получал образование во Франции, затем обучался по естественнонаучному направлению в римском университете Ла Сапиенца. Набрал максимальные 110 баллов, за свою диссертацию получил награду. Также изучал разные науки в американском университете. Окончив образование, начал работать в исследовательской области: на палеонтологических раскопках в Заире, Конго (Ишанго), Танзании (Олдувай, Лаэтоли), в султанате Оман, Монголии, пустыне Гоби.

В 1988 году опубликовал исследование, посвящённое интерактивным новациям в работе научных музеев, под заголовком «Музеи (и выставки) как мера человека. Как общаться через предметы» (). Совместно с отцом Альберто Анджела написал ряд книг по научным темам: «Внеочередная история человечества» (, Mondadori, 1989), «Внеочередная история жизни на Земле» (, Mondadori, 1992), «Планета динозавров» (, Mondadori, 1993), «Внутри Средиземноморья» (, Mondadori, 1995), «Внеочередная история еще не родившегося ребёнка — девять месяцев в утробе матери» (, RAI-Eri-Mondadori, 1996), «Акулы» (, Mondadori, 1997), «Путешествие в космос» (, Mondadori, 1998).

Как журналист, сотрудничал в различных ежедневных и периодических изданиях: La Stampa, Airone, Epoca.

На телевидении, Альберто и Пьеро Анджела совместно задумали и написали сценарий документального сериала «Планета динозавров» (, сериал транслировал канал Rai Uno в 1993 году. Альберто Анджела один из авторов следующих телепрограмм: «Superquark», «Quark Speciale» и «Путешествие в космос» (). Он также автор программы «Passaggio a Nord Ovest», на канале Rai Uno. В 1998 году озвучивал итальянскую версию документального фильма «Big Cat Diary», посвящённого крупным кошачьим Африки. Этот фильм — совместный продукт RAI и BBC, Альберто работал над ним в заповеднике Масаи-Мара, в Кении. Альберто и Пьеро Анджела совместно вели программу «Ulisse» с 2001 года, за которую были удостоены Премии Флаиано () в области телевидения.

В 2002 году Альберто Анджела пережил нападение грабителей в пустыне Нигера, во время работы над очередной телепрограммой.

Альберто Анджела — член итальянского института Палеонтологии человека (Рим), и Centro Studi e Ricerche Ligabue (Венеция).

В 2008 году он был удостоен премии Cimitile за книгу «Один день в Древнем Риме» (, Mondadori) за лучшее произведение научной литературы.

24 сентября 2009 присутствовал на церемонии открытия учебного года «Все в школу — 2009» на Квиринале. 8 июля 2010 года назначен почетным академиком «Международной академии наук и подводной техники» ().

Критика 
Книга «Внеочередная история человечества» была упомянута как пример плохой научной работы Ричардом Докинсом в книге «Рассказ прародителя» (, 2004).

Интересные факты 

 Согласно интервью, Альберто Анджела провалил экзамены в пятом классе начальной школы из-за проблем с французским языком.
 На свой шестнадцатый день рождения попросил в подарок очень старую и редкую книгу.
 Во время беседы с ведущей передачи «Le invasioni barbariche» Дарией Биньярди рассмешил аудиторию, в шутку заявив, что не помнит имена семи царей Древнего Рима.
 Альберто Анджела был спародирован комиком Нери Марконе в нескольких скетчах, причём в некоторых выпусках шоу «Восьмой гном» () он сам принимал участие. Женский персонаж этого шоу — Вульвия — в исполнении комика Коррадо Гуццанти возмущается тем, что Альберто обязан собственной популярностью и работой только своему знаменитому отцу.
 Его именем назван астероид: 80652 Albertoangela.

Список работ 
 Musei (e mostre) a misura d’uomo. Come comunicare attraverso gli oggetti, Roma, Armando, 1988.
 La straordinaria storia dell’uomo. Indizio per indizio un’investigazione sulle nostre origini, con Piero Angela, Milano, A. Mondadori, 1989. ISBN 88-04-33188-7
 La straordinaria storia della vita sulla terra. Diario di un viaggio lungo quattro miliardi di anni, con Piero Angela, Milano, A. Mondadori, 1992. ISBN 88-04-35271-X
 Il pianeta dei dinosauri. Quando i grandi rettili dominavano il mondo, con Piero Angela, Milano, A. Mondadori, 1993. ISBN 88-04-37682-1
 Dentro il Mediterraneo, con Piero Angela, Milano, A. Mondadori, 1995. ISBN 88-04-39369-6
 La straordinaria avventura di una vita che nasce|La straordinaria avventura di una vita che nasce. Nove mesi nel ventre materno, con Piero Angela, Roma-Milano, Eri-A. Mondadori, 1996. ISBN 88-04-40505-8
 Squali, con Piero Angela e Alberto Luca Recchi, Milano, A. Mondadori, 1997. ISBN 88-04-42907-0
 Viaggio nel cosmo. Alla scoperta dei misteri dell’Universo, con Piero Angela, Roma-Milano, RAI-ERI-A. Mondadori, 1997. ISBN 88-04-40178-8
 Il paesaggio che verrà, con Piero Angela e Giuseppe Pederiali, Modena, F. C. Panini, 2000. ISBN 88-8290-207-2
 Mostri marini, con Piero Angela e Alberto Luca Recchi, Milano, A. Mondadori, 2001. ISBN 88-04-48105-6
 Una giornata nell’antica Roma. Vita quotidiana, segreti e curiosità, Roma-Milano, Rai-Eri-A. Mondadori, 2007. ISBN 9788804560135

Примечания 

Палеонтологи Италии
Телеведущие Италии
Выпускники Римского университета
Кандидаты в президенты Италии (2022)